Mitridate IV è il nome con cui sono conosciuti diversi sovrani dell'antichità:
Mitridate IV d'Iberia – sovrano del regno di Iberia;
Mitridate IV di Partia – sovrano dell'impero partico;
Mitridate IV del Ponto – sovrano del regno del Ponto.

Pagine correlate 
 Mitridate